Arrastra Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Arrastra Mountain (Arizona)
 Arrastra Mountain (Montana)